Будапештский клуб — Международная организация, основанная в 1993 году Эрвином Ласло с целью выйти за рамки исключительно научной цели исследовательской группы по общей эволюции и попытаться мобилизовать все культурные ресурсы человечества для решения будущих задач.

Будапештский клуб — это неформальное объединение творческих людей в искусстве, литературе и культуре.

Она имеет филиалы в Австрии, Бразилии, Канаде, Китае, Франции, Германии, Гавайях, Венгрии, Индии, Италии, Японии, Мексике, Самоа, Швейцарии, Турции, Соединенных Штатах и Венесуэле. Ее первым глобальным послом стала Фиона Дуглас-Скотт-Монтегю, баронесса Монтегю Болье.

Философия клуба основана на осознании того, что вызовы, с которыми сталкивается человечество, могут быть преодолены только через развитие глобального культурного сознания. Подобно тому, как Гринпис борется за экологические проблемы, ЮНИСЕФ для детей и Международная амнистия за права человека, Будапештский клуб выступает за глобальное сознание.

Творческие участники

Внешние ссылки 

 Клуб Будапешта  — Официальный сайт
 Будапештский Баскский клуб — Французский сайт

Футурология